Inoki peut faire référence à :
 Antonio Inoki (1943-2022), catcheur et promoteur japonais ;
 Inoki Genome Federation, une fédération de catch et d'arts martiaux mixtes fondé par Antonio Inoki ;
 Inoki (1979-), rappeur italien.